Gemeindehaus der Lutherkirche (Radebeul) steht für:
 Gemeinde- und Pfarrhaus der Lutherkirche in Radebeul, siehe Lutherkirche (Radebeul) #Pfarrhaus
 Neues Gemeindehaus der Lutherkirche in Radebeul, siehe Lutherkirche (Radebeul) # Neues Gemeindehaus